Иван Николаевич Болотов (род. 19 августа 1977 года) — российский , член-корреспондент РАН (2019).

Доктор биологических наук (2006), директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова УрО РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области общей биологии.

Основные научные результаты:
 исследованы пути формирования пресноводной фауны северной Евразии и прилегающих островов (в том числе Исландии, Вайгача и Новой Земли) на основе молекулярно-генетических и зоогеографических данных, определено местоположение основных ледниковых рефугиумов;
 открыта макробиоэрозия силикатных горных пород в пресных водах, описана пресноводная линия моллюсков-камнеточцев, обоснована тектоническая модель вселения морских видов в пресную среду обитания (на примере Юго-Восточной и Восточной Азии);
 изучены систематика, эволюция и биогеография пресноводных жемчужниц (сем. Margaritiferidae) мировой фауны, описано новое подсемейство этих моллюсков.

Автор 165 научных работ, из них 9 монографий и 89 статей.

Под его руководством защищены 9 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Премия имени академика С. С. Шварца УрО РАН

Примечания

Ссылки